Ста́льник колю́чий () — типовой вид рода  семейства .

Ботаническое описание

Вегетативные органы 
Полукустарник 10—80 см высотой, хамефит. Крепкие корни до 50 см длиной переходят в приподнимающиеся, деревянистые у основания колючие стебли. Зубчатые листья перисто-тройчатые, а на концах побегов листовая пластинка простая. Зубчатые прилистники, как правило, короче черешков. Колючки обычно располагаются парами.

Генеративные органы 
Цветки располагаются одиночно в пазухах листьев, так что они образуют умеренно густую кисть. Цветение с апреля по сентябрь. Каждый цветок 1—2,2 см длиной, красновато-розового или розовато-лилового цвета. Парус цветка слегка опушён в наружной стороны, с тёмными прожилками. Чашечка опушённая. Тычинок 10.

Плоды — вздутые бобы до 1 см длиной и 0,5 см шириной, также опушённые.

Распространение и местообитание 
Стальник колючий встречается по всей Европе на высотах до 1500 м над уровнем моря и не растёт в низинах и на высокогорьях. Они часто заполоняют сухие пастбища, вспаханные луга и запруды. Предпочитает бедные питательными веществами и богатые известью почвы. Эти колючие полукустарники часто вытесняют ценные кормовые травы, а их колючки ранят копыта коров.

Экология 
Как и большинство бобовых, стальник колючий вступает в симбиоз с азотфиксирующими бактериями Rhizobium, обитающими в корневых клубеньках растения и, таким образом, повышающими плодородие почвы. Помимо этого, стальник колючий вступает в симбиоз с грибами.

Опыление осуществляется насекомыми, в основном пчёлами. Цветки лишены нектара, однако вместо него имеют сладкую жидкость. Распространение плодов — зоохория и автохория.

Особенности химического состава 
Растение содержит эфирные масла, а также изофлавон биоханин А, формононетин и генистеин. Кроме того, в нём также содержатся таннин ононин и терпен α-оноцерин (оноколь).

Подвиды 
Выделяются следующие подвиды вида Ononis spinosa:

Хозяйственное значение и применение 
В медицине нашли применение цельные или измельчённые корни стальника колючего. Они вызывают слабый диуретический эффект. Тем не менее, их применяют для очищения при инфекциях мочевыводящих путей, почечных заболеваниях и предотвращении образования почечных камней.

В народной медицине его также применяют для лечения подагры и ревматизма, однако эти применения не признаются традиционной медициной.

Примечания

Литература 
 Dietmar Aichele, Heinz-Werner Schwegler: Die Blütenpflanzen Mitteleuropas. Band 2: Eibengewächse bis Schmetterlingsblütengewächse. Franckh-Kosmos, Stuttgart 1994, ISBN 3-440-06192-2, S. 446.
 Werner Rothmaler (Begr.), Eckehart J. Jäger, Klaus Werner (Hrsg.): Exkursionsflora von Deutschland. Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. 10., bearb. Auflage. Elsevier, Spektrum Akademischer Verlag, München/Heidelberg 2005, ISBN 3-8274-1496-2.
 Ingrid Schönfelder, Peter Schönfelder: Das neue Handbuch der Heilpflanzen. Franckh-Kosmos, Stuttgart 2004, ISBN 3-440-09387-5.
 Karl Hiller, Matthias F. Melzig: Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen. 2. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-8274-2053-4.

Ссылки 

Мотыльковые
Флора Европы
Лекарственные растенияш.